Васи́лий Гро́мов:
 Громов, Василий Владимирович (1906—1975) — советский зоолог.
 Громов, Василий Петрович (род. 1936) — российский дипломат.
 Громов, Василий Прохорович (1891—1932) — большевик, активный участник Октябрьской революции и Гражданской войны.
 Громов, Василий Федулович (1798—1869) — русский лесопромышленник, меценат.